Sarik Andreasjan (født den 24. august 1984 i Jerevan i Sovjetunionen) er en russisk-armensk filminstruktør.

Filmografi 
 Sluzjebnyj roman. Nasje vremja (Служебный роман. Наше время, 2011)
 Beremennyj (Беременный, 2011)
 Mamy (Мамы, 2012)
 Mafija: Igra na vyzjivanije (Мафия: Игра на выживание, 2016)
 Zemletrjasenije (Землетрясение, 2016)
 Neprosjjonnyj (Непрощённый, 2018)
 Robo (Робо, 2019)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Filminstruktører fra Rusland